Ahmad Mohammadi − irański zapaśnik
 Akbar Mohammadi − irański dysydent
 Ali Mohammadi − irański zapaśnik
 Gholam Reza Mohammadi − irański zapaśnik
 Mahdi Mohammadi − irański zapaśnik
 Morad Mohammadi − irański zapaśnik

Miasta:
 Mohammadi − miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh